Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 2020 in der Leichtgewichtsklasse bis 73 kg der Männer wurde am 26. Juli 2021 im Nippon Budōkan ausgetragen.

Bereits zwei Tage vor Wettkampfbeginn kam es zu einem Eklat. Der Algerier Fethi Nourine verzichtete auf seine Teilnahme, damit er im Falle eines Sieges in der ersten Runde im Achtelfinale nicht gegen den Israeli Tohar Butbul antreten muss. Die International Judo Federation nahm daraufhin Ermittlungen auf und suspendierte den Algerier sowie dessen Trainer.

Titelträger

Setzliste

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Judo auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Einzelnachweise 

Leichtgewicht Manner